Карнацевич — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Карнацевич, Галина Павловна (род. 1969) — белорусская легкоатлетка.
 Карнацевич, Станислав Иосифович (1891—1977) — советский врач, почётный гражданин Тюмени.